Клод — имя, фамилия.
Фамилия
 Клод, Альбер (; 1899—1983) — бельгийский и американский учёный-биохимик.
 Клод, Жан (; 1619—1687) — реформатский богослов, уроженец южной Франции.
 Клод, Жорж (1870—1960) — французский инженер-химик и изобретатель.
 Клод, Фабьен (род. 1994) — французский биатлонист.

Имя
 Жан-Клод
 Клод (имя)
 Клод Французская
 Клод Валуа
 Клод де Гиз
 Клод Жад
Топоним
 Клод — город в США, штат Техас
Другое
 «Клод» — кодовое имя присвоенное союзниками японскому палубному истребителю Mitsubishi A5M во время Второй мировой войны
 Клод (Grand Theft Auto) — протагонист игры GTA III.

См. также 
 Клодт
 Клот (значения)